

Aziende 
 Israel Military Industries – fabbricante israeliano di armi
 Istituto Mobiliare Italiano – banca storica italiana
 IMI plc, precedentemente Imperial Metal Industries – azienda britannica

Geografia 
 Imi – città dell'Etiopia

Storia
 Imi – sovrano della lista reale sumerica
 Italienische Militärinternierte – Internati Militari Italiani in Germania e nei paesi occupati dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale

Economia
 Imposta monofase sulle importazioni – imposta applicata sul valore aggiunto sulle importazioni di beni e prestazioni di servizi connesse alle importazioni.

Codici 
 IMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ine Island (Stati Uniti)
 imi – codice ISO 639-3 della lingua anamgura
 IMI – codice ISO 3166-2:AZ di Imishli (Azerbaigian)